Ви́ктор Верши́нин: 
 Вершинин, Виктор Григорьевич (1928—1989) — советский шоссейный велогонщик.
 Вершинин, Виктор Иванович (1929—2001) — председатель исполкома Братского городского Совета депутатов трудящихся.
 Вершинин, Виктор Михайлович (1931—1985) — Герой Социалистического Труда.